Van Cortlandt puede referirse a:
Van Cortlandt familia de Nueva York
Jacobus Van Cortlandt, alcalde de la Ciudad de Nueva York.
Pierre Van Cortlandt, político neoyorquino.
Philip Van Cortlandt, representante de la Cámara de Representantes de los EE. UU.
Pierre Van Cortlandt, Jr., representante de la Cámara de Representantes de los EE. UU.
Stephanus Van Cortlandt, alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Lugares
Museo Van Cortlandt House, en el Bronx, Nueva York.
Van Cortlandt Park, en el Bronx, Nueva York.
Van Cortlandt Park–Calle 242 (línea de la 7ª Avenida–Broadway), estación del Metro de Nueva York.
Van Cortlandt Manor, en el condado de Westchester, Nueva York.